Tomillo real puede referirse a:

El nombre común de la planta Satureja hortensis.
 El nombre común de la planta Coris monspeliensis.
 El nombre común de la planta Satureja montana.